Истерн:
 Истерн — жанр приключенческих фильмов.
 Истерн — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.
 Истерн (или Восточный) — один из 18 округов Гонконга.
 «Истерн» — гонконгский футбольный клуб.
  — гонконгский баскетбольный клуб.

См. также 
 
 Истерн-Харбор-Кроссинг (тоннель) — гонконгский автомобильный и железнодорожный тоннель, построенный под водами бухты Виктория.